En indstikningspatron er et løb af mindre kaliber til indsætning i større kaliber, hvilket muliggør skydning med ammunition af mindre kaliber end det normale for riflen.

Kilder/henvisninger 

Våben